Каратеевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Каратеевка — деревня в Советском районе Курской области.
 Каратеевка — деревня в Воловском районе Тульской области.